Блади-Фолс — каскад порогов на реке Коппермайн в западной части , на северо-западе Канады (Нунавут). 

Водопад известен по событию 1771 года, когда произошла , а также как место убийства двух священников, совершённого в 1913 году  и Синнисиаком — охотниками из народности медных инуитов.

Ближайшая деревня, Куглуктук, расположена в 15,8 километра от водопада.

В течение многих веков в этих районах проживали инуиты из подгруппы Коглуктогмиут.

В 1978 году северо-западная часть Территориального парка Куглук/Блади-Фолс получила статус , так как там находятся археологические зоны участков охоты и рыбной ловли, принадлежавших представителям доколумбовых цивилизаций (культуры Пре-Дорсет, Туле) и инуитам; возраст останков датируется 1700 годом до нашей эры.

Примечания 

Водопады Канады
Водные объекты Нунавута
Район Китикмеот
Бассейн Коппермайна